Покровское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Онежского района

Белгородская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Волоконовского района.
 Покровское сельское поселение — в составе Ивнянского района.

Волгоградская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Ленинского района.

Вологодская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Вашкинского района.
 Покровское сельское поселение — в составе Великоустюгского района.
 Покровское сельское поселение — в составе Чагодощенского района.

Воронежская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Павловского района.

Иркутская область 
 Покровское муниципальное образование — в составе Зиминского района.

Кировская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Котельничского района.

Костромская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Октябрьского района.

Краснодарский край 
 Покровское сельское поселение — в составе Новопокровского района.

Липецкая область 
 Покровское сельское поселение — в составе Тербунского района.

Мордовия 
 Покровское сельское поселение — в составе Атяшевского района
 Покровское сельское поселение — в составе Ковылкинского района

Омская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Называевского района.
 Покровское сельское поселение — в составе Омского района.

Орловская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Краснозоренского района.

Приморский край 
 Покровское сельское поселение — в составе Октябрьского района
 Покровское сельское поселение — в составе Яковлевского района.

Ростовская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Неклиновского района.

Рязанская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Ухоловского района.
 Покровское сельское поселение — в составе Шацкого района.

Саратовская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Вольского района.

Смоленская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Гагаринского района.

Тульская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Тепло-Огаревского района.

Тюменская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Сорокинского района.
 Покровское сельское поселение — в составе Ярковского района.

Челябинская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Варненского района.

Ярославская область 
 Покровское сельское поселение — в составе Рыбинского района.